ФК Паневежис () је литвански фудбалски клуб из Паневежиса. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 2015. године.

Успеси

Национални 
 A лига:
 Вицервак (0): 
 Треће место (1): 2022.

 Прва лига:
 Првак (1): 2018.

 Куп Литваније:
 Победник (1): 2020.
 Финалиста (0):

Сезоне (2015.—...)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Паневежис